Sault ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sault (Vaucluse), Gemeinde im französischen Département Vaucluse
 Sault-Brénaz, Gemeinde im französischen Département Ain
 Sault-de-Navailles, Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques
 Sault-lès-Rethel, Gemeinde im französischen Département Ardennes
 Sault-Saint-Remy, Gemeinde im französischen Département Ardennes
 Sault Ste. Marie (Michigan), Stadt im US-Bundesstaat Michigan
 Sault Ste. Marie (Ontario), Stadt in der kanadischen Provinz Ontario
 Kanton Sault im französischen Département Vaucluse

Sault steht außerdem für:
 Sault (Band), eine britische Soulband

Siehe auch:
 Saulx
 So
 Soo (Begriffsklärung)
 Pays de Sault